Het ATP-toernooi van Tokio 2001 (met de officiële naam AIG Japan Open Tennis Championships) werd van 1 tot en met 7 oktober 2001 gehouden in de Japanse hoofdstad Tokio.
Er werd gespeeld op de hardcourtbuitenbanen van het Ariake Colosseum.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste teams

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 
 
 

2001
Tokio